Christian Nemeth (1971), Belgisch atleet
 Krisztián Németh (1989), Hongaars voetballer
 Krisztián Németh (Slowaaks voetballer), Slowaaks voetballer